Перформатизм — це загальнокультурна реакція на постмодернізм, яка почалася у середині 1990-х років. Його найкраще можна описати як епохальний розвиток, який замінює постмодерну іронію та скептицизм художньо опосередкованою вірою та досвідом трансцендентності. Це не означає, що організована релігія чи езотеричні системи вірувань повертаються. Що означає перформатизм, так це те, що світські твори мистецтва, літератури, кіно, тощо; використовують формальні засоби, щоб змусити нас повірити в позитивні цінності та ототожнитися з ними, такими як любов, краса, примирення та трансцендентність. Ця напруга між вірою в позитивні цінності та не зовсім добровільними засобами, які використовуються для їх передачі, надає перформатизму особливого відчуття.

Примітки